A 733-as jelzésű regionális autóbusz Érd, Bem tér és Érd, autóbusz-állomás között közlekedik az Iparos utcai térség érintésével. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. május 11-én indult.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Bem térvégállomás||40
|align=left|
|-
|2||Szedő utca||38
|align=left|
|-
|3||Törökbálinti út||37
|align=left|
|-
|4||Kárpitos utca||36
|align=left|
|-
|5||Kőműves utca||35
|align=left|
|-
|6||Kövező utca||34
|align=left|
|-
|7||Műszerész utca||33
|align=left|
|-
|8||Nyomdász utca||32
|align=left|
|-
|9||Ötvös utca||31
|align=left|
|-
|10||Iparos utca||30
|align=left|
|-
|11||Esztergályos utca||29
|align=left|
|-
|12||Mester utca||28
|align=left|
|-
|13||Burkoló utca||27
|align=left|
|-
|14||M7 csomópont||∫
|align=left|
|-
|20||Bem tér||25
|align=left|
|-
|22||Szedő utca||18
|align=left|
|-
|24||Fenyőfa utca||16
|align=left|
|-
|26||Égerfa utca||14
|align=left|
|-
|28||Venyige utca||12
|align=left|
|-
|30||Kadarka utca||10
|align=left|
|-
|32||Béla utca||8
|align=left|
|-
|33||Diósdi út||7
|align=left|
|-
|34||Attila utca||6
|align=left|
|-
|35||Széchenyi tér||5
|align=left| (Érd felső megállóhely)
|-
|38||Kálvin tér||2
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|40||Autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|}

Jegyzetek

Források 

Volánbusz
Érd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak